El nombre de Fernando Cuéllar puede referirse a:

 Fernando Cuéllar (1945-2008), futbolista peruano.
 Fernando Cuéllar Núñez (1964), abogado boliviano.